Quérson ou Kherson  pode referir-se a:

Quersoneso — colónia grega na Crimeia
Oblast de Quérson - Oblast ucraniano
Quérson - Cidade ucraniana

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos